Marcus Licinius Crassus Frugi – polityk rzymski w początku pryncypatu.

Syn Marka Licyniusza Krassusa Frugi konsula w 14 p.n.e. rodzonego syna Marka Kalpurniusza Pizona Frugi, ale adoptowanego przez Marka Licyniusza Krassusa, wnuka triumwira Krassusa.

W młodości studiował w Atenach. Był członkiem kolegium pontyfików. Około 22 n.e. był członkiem pięcioosobowej komisji senackiej, nadzorującej budowle publiczne (curatores locorum publicorum iudicandorum).
W 24 n.e. sprawował urząd pretora miejskiego zastępując Marka Plaucjusza Sylwana. Konsul w 27 n.e. razem z Lucjuszem Kalpurniuszem Pizonem.

Naraził się na niełaskę cesarza Kaliguli przez nazwanie sewgo najstarszego syna Gnejuszem Pompejuszem Wielkim, na cześć znamienitego przodka Pompejusza. Kaligula zabronił używania synowi Licyniusza przydomka Wielki (Magnus) i nie skazał go na śmierć tylko dlatego, że ten był jeszcze chłopcem.

Cesarz Klaudiusz, odmiennie niż poprzednik, obdarzył rodzinę Krassusa licznymi łaskami. Wydał także swoją córkę Klaudię Antonię za jego syna. Krassus został też mianowany propretorem Macedonii na lata 41-42 n.e. Za osiągnięcia wojenne zostały mu przyznane oznaki triumfalne. W 43 n.e. wziął udział w wyprawie Klaudiusza na Brytanię i po powrocie wziął udział w triumfie Klaudiusza, po raz drugi dostępując zaszczytu przyznania oznak triumfalnych. Jednak od roku 46 n.e. Krassus i jego rodzina stali się ofiarami intryg cesarzowej Messaliny. Syn Krassusa a zarazem zięć Klaudiusza został stracony. Na śmierć zostali później skazani przez Klaudiusza sam Licyniusz Krassus i jego żona Skrybonia.

Potomkowie

Zobacz też 
Drzewo genealogiczne Licyniuszów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Konsulowie Cesarstwa Rzymskiego
Rzymscy namiestnicy Macedonii